Шон (, Shawn) — мужское имя ирландского происхождения, вариант имени Джон (). Женский вариант — Шина.

Сокращение 
ШОН — аббревиатура Школа особого назначения

Фамилия 

 Нил Шон
 :en:William Shawn (1907—1992) — редактор журнала The New Yorker в 1952—1987 годах
 Шон, Уоллес (1943) — американский актёр и сценарист
 :en:Dick Shawn (1923—1987) — американский актёр и комик
 :en:Allen Shawn (1948) — американский композитор и пианист
 Тед Шон (1891—1972, ранее Edwin Myers Shawn) — американский танцор, основатель Denishawn School of Dancing and Related Arts

Псевдоним 
 Sean P — исполнитель кранка, 1/2 рэп-дуэта 
 Frank S. Shawn — псевдоним американского литератора

См. также 
 Зомби по имени Шон
 Барашек Шон

Примечания 

Мужские имена
Ирландские имена